Бабайцев — фамилия; имеет женскую форму .
 Бабайцев, Иван Фёдорович (1897—1967) — советский железнодорожник, Герой Труда первой пятилетки, начальник Ленинской железной дороги.
 Бабайцев, Игорь Владимирович (1938—2012) — советский и российский учёный в области теории горения и взрывов.

Примечания